PageDefrag — бесплатная утилита для 32-битных операционных систем Microsoft Windows, разработанная Sysinternals, и затем приобретённая Microsoft Corporation. 

PageDefrag служит для дефрагментации файлов системного реестра, файла подкачки и файла образа RAM для спящего режима, который создаётся при переходе системы в спящий режим, а также файла журнала событий.

PageDefrag способна работать из командной строки.

Параметры запуска командной строки 

 -e — дефрагментация при каждой загрузке
 -o. — однократная дефрагментация
 -n — запрет дефрагментации
 -t — обратный отсчёт времени в секундах

См. также 
 Дефрагментация диска (компонент Windows)
 Defraggler

Ссылки 

 Официальный сайт PageDefrag
 

Утилиты
Дефрагментаторы
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение